Kayak (band), een Nederlandse symfonische rockgroep
 Kayak (album), een album van deze band
 kajak (Engels: kayak), een scheepstype
 kajakken, varen met kajak